

Biografia 

Antoine-Louis Breguet nacque a Parigi il 13 agosto 1776 e fu battezzato il giorno dopo a Saint-Barthélémy, la chiesa parrocchiale dell'Île de la Cité, oggi scomparsa. Figlio maggiore di Abraham-Louis Breguet e di Cécile Marie-Louise L'Huillier, perse la madre giovanissimo, l'11 maggio 1780, come anche il fratello François-Louis (1778-1780) e la sorella Charlotte di malattia. Vedovo e crudelmente provato, il padre non si risposò più e, per non separarsi dall'unico figlio rimasto, lo fece crescere in Quai de l'Horloge, invitandola ad abitare per il sostegno della ditta, dalla zia materna, Suzanne-Élisabetr L'Huillier (1758-1805), che si prese cura del nipote calandosi completamente nel ruolo di madre.

A causa dei problemi rivoluzionari, nel 1790, fu mandato in Inghilterra per la sua sicurezza, dove poté anche imparare il mestiere dell'orologeria da un vecchio amico del padre, John Arnold, come apprendista. Il 21 agosto 1792, scrisse una lettera al padre, che esprimeva la preoccupazione per la sua sorte e lo esortava a raggiungerlo a Londra, abbandonando "quei maledetti giacobini, i quali hanno una fama sinistra che mi vergogno di confessare che sei uno di loro, e tutti dicono che se non fosse per questo, saresti un uomo senza difetti". Dopo il suo ritorno, nel 1793, rendendosi finalmente conto di essere in errore, il padre rinunciò alla politica della repubblica come lo aveva pregato e, grazie alla protezione del suo intimo amico Marat che doveva ricambiare un favore, fu costretto a fuggire in Svizzera con il figlio e la cognata, perché temeva giustamente per la sua vita.

Due anni dopo, nel 1795, tornarono a Parigi da controrivoluzionari. Uomo colto e molto aperto alle nuove idee, come il padre, fu seguace incondizionato dei principi filosofici di Voltaire e Rousseau, che applicò all'educazione dei figli. Rimasto vedovo il 20 gennaio 1813, a settembre inviò una richiesta alla camera matrimoniale di Neuchâtel, la regione elvetica dove era nato suo padre, ricordando che era ancora della vecchia borghesia di quella città, pregandola gentilmente di certificare il suo matrimonio, evocando le circostanze che gli impedirono di procedere alla sua celebrazione. Chiese anche che i suoi due figli fossero ivi battezzati nella fede protestante.

Diresse l'ufficio e il laboratorio a Le Locle fino al 1796, con orologiai di prim'ordine. Dal 1807, lavorò nell'azienda del padre, il cui nome venne cambiato in Breguet et Fils. Orologiaio della marina reale, fu eletto membro dell'ufficio delle longitudini e poi entrò all'Accademia reale delle scienze nel 1816. Nel settembre 1823, alla morte del suo celebre padre, rilevò l'attività e fu il legatario dell'orologio rivoluzionario del genitore, il Marie Antoinette. Fu premiato con una medaglia d'oro per i suoi cronometri da marina e gli orologi con complicazioni all'esposizione della manifattura francese del 1827. Il 30 dicembre 1830, inventò un sistema di carica e regolazione senza chiave, azionato dalla corona, ma non riuscì a brevettare la sua invenzione, che fu ripresa dagli orologiai rivali di Ginevra una decina d'anni dopo.

Sebbene avesse ricevuto una buona formazione come orologiaio di grande talento fin dalla sua prima infanzia, gli mancavano le capacità con le persone e il senso degli affari. Lentamente, ma inesorabilmente, l'azienda cadde in declino. Le vendite e gli ordini non si erano concretizzati e la società aveva avuto difficoltà finanziarie. Uno ad uno, i suoi dipendenti più importanti se ne andarono, lasciando la nave che affondava. Nel 1833, l'azienda era prossima alla bancarotta, vendendo meno di cinquanta pezzi all'anno. Inoltre, fu anche coinvolto in una causa con Louis Moinet, un amico del padre, sui manoscritti del genitore per plagio. La sentenza, emessa nel 1825, gli fu favorevole, ma non impedì a Moinet di pubblicare successivamente il suo libro.

Nel 1824, acquistò il castello Le Buisson, a Champcueil, vicino a Corbeil, a circa 40 chilometri a sud di Parigi, per vivere come un contadino gentiluomo. Si trattava piuttosto di una villa, costruita sulle rovine di un vecchio castello della famiglia de Bizemont, distrutto durante la rivoluzione, e fiancheggiata da grandi stalle comuni, su 140 ettari, di cui 90 erano foresta. Lo si poteva trovare sempre più spesso nel laboratorio e nella vasta biblioteca. Decise di ritirarsi all'inizio del 1833 e trasferì l'azienda al figlio primogenito, il 18 luglio 1847, per 120.000 franchi. Negli ultimi vent'anni della sua vita, non era più interessato agli orologi. Viveva nella tenuta con la zia paterna Charlotte Breguet, ivi morta il 23 dicembre 1840, e la figlia, che alla fine ereditò la tenuta.

Morì a Champcueil, dove prende il suo nome un'altra strada, il 22 novembre 1858, all'età di 82 anni.

Vita privata 
Il 2 dicembre 1810, sposò Jeanne Françoise Venture (1774-1813), figlia del diplomatico e orientalista Jean-Michel Venture de Paradis, ed ebbe due figli: Louis-Clément e Louise-Charlotte-Clémentine (1810-1897).

Bibliografia 
 Emmanuel Breguet, Breguet Watchmakers Since 1775, Alain de Gourcuff, 1997, ISBN 2-909838-18-8.

Voci correlate 
 Breguet (azienda)

Collegamenti esterni